Waves est un mot anglais signifiant vagues, flots, ondes ou ondulations.

Arts et culture

Cinéma et télévision 
 Waves est un court-métrage britannique réalisé par Richard Elson en 2001.
 Waves est un court-métrage italien réalisé par Claudia Alessandra Marcello en 2004.
 Waves un drame musical américain réalisé par Trey Edward Shults, dont la sortie est prévue en 2020.

Musique 
  est un album de Charles Lloyd sorti en 1972.
 Waves est une compilation du groupe anglais Ride sortie en 2003.
 Waves est un album du groupe The Devlins sorti en 2005.
 Waves est une chanson de Mr Probz sortie en 2013.
 Waves est un album de Kanye West sorti en 2016.

Lieu public 
 Waves Actisud est un centre commercial de Moulins-lès-Metz, en Moselle.

Localité 
 Waves est un secteur non constitué en municipalité américain situé dans le Comté de Dare, dans l'État de Caroline du Nord.

Voir aussi 

Homonymie de titre